Termin PSSM ima više značenja.

 Rhizobium leguminosarum eksopolisaharid glukozil ketal-piruvat-transferaza, enzim
 Poziciono-specifična matrica bodovanja ()